

Presentación previa 
Illya Marchenko fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Viktor Galović derrotó en la final a Mirza Bašić.

Cabezas de serie 

  Luca Vanni (Semifinales)
  Quentin Halys (Cuartos de final)
  Adrián Menéndez-Maceiras (Cuartos de final)
  Kenny de Schepper (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Mirza Bašić ''(Finalista)
  Egor Gerasimov ''(Segunda ronda)
  Salvatore Caruso ''(Semifinales)
  Aldin Šetkić ''(Primera ronda)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Recanati 2017